Новосілки — назва населених пунктів в Україні, Білорусі, Польщі та Росії

Села:

Волинська область 
 Новосілки — Володимирський район
 Новосілки — Луцький район
 Новосілки — Камінь-Каширський район
 Новосілки — Ковельський район

Житомирська область 
 Новосілки — Коростенський район

Київська область 
 Новосілки — Вишгородський район
 Новосілки — Обухівський район
 Новосілки — село в Чабанівській селищній громаді, Фастівський район
 Новосілки — село в Боярській міській громаді, Фастівський район

Львівська область 
 Новосілки — Золочівський район, Буська міська громада
 Новосілки — Золочівський район, Золочівська міська громада
 Новосілки — Львівський район
 Новосілки — Яворівський район

 Новосілки — назва села Нове Село Дрогобицького району Львівської області до 1989 року

Одеська область 
 Новосілки — колишня назва села Новоселівка Роздільнянського району Одеської області

Рівненська область 
 Новосілки — Вараський район
 Новосілки — Дубенський район
 Новосілки — Рівненський район

Чернігівська область 
 Новосілки — Чернігівський район

 Новосілки — відселене село у зоні ЧАЕС, в Іванківському районі Київської області.



Берестейська область 
 Новосілки — село, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Новосілки — село, Барановицький район, Почаповська сільська рада.
 Новосілки — село, Березівський район, Березівська сільська рада.
 Новосілки — село, Дорогичинський район, Головчицька сільська рада.
 Новосілки — село, Іванівський район, Достоївська сільська рада.
 Новосілки — село, Кам'янецький район, Вовчинська сільська рада.
 Новосілки — село, Кобринський район, Новосілківська сільська рада.
 Новосілки — село, Кобринський район, Остромицька сільська рада.
 Новосілки — село, Кобринський район, Тевельська сільська рада.
 Новосілки — село, Лунинецький район, Бостинська сільська рада.
 Новосілки — село, Ляховицький район, Новосілківська сільська рада.
 Новосілки — село, Ляховицький район, Святицька сільська рада.
 Новосілки — село, Пружанський район, Сухопольська сільська рада.
 Новосілки — село, Пружанський район, Хоревской сільська рада.

Вітебська область 
 Новосілки — село, Бешенковицький район, Бочейковська сільська рада.
 Новосілки — село, Бешенковицький район, Островенська сільська рада.
 Новосілки — село, Вітебський район, Запільська сільська рада.
 Новосілки — село, Вітебський район, Летчанська сільська рада.
 Новосілки — село, Глибоцький район, Уделовська сільська рада.
 Новосілки — село, Лепельський район, Пишненська сільська рада.
 Новосілки — село, Оршанський район, Устенська сільська рада.
 Новосілки — село, Поставський район, Дуниловицька сільська рада.
 Новосілки — село, Поставський район, Новоселковська сільська рада.
 Новосілки — село, Сенненський район, Богушевська сільська рада.
 Новосілки — село, Сенненський район, Ходцевська сільська рада.
 Новосілки — село, Толочинський район, Волосовська сільська рада.
 Новосілки — село, Ушацький район, Веркудська сільська рада.
 Новосілки — село, Чашницький район, Ольшанська сільська рада.

Гомельська область 
 Новосілки — село, Вітківський район, Шерстинська сільська рада.
 Новосілки — село, Калинковицький район, Каплицька сільська рада.
 Новосілки — село, Кормянський район, Барсуковська сільська рада.
 Новосілки — село, Петриковський район, Новоселковська сільська рада.
 Новосілки — село, Петриковський район, Петриковська сільська рада.
 Новосілки — село, Рогачовський район, Тихиницька сільська рада.
 Новосілки — село, Хойницький район, Дворищанська сільська рада.

Гродненська область 
 Новосілки — село, Берестовицький район, Олекшицька сільська рада.
 Новосілки — село, Вовковиський район, Красносельська сільська рада.
 Новосілки — село, Вовковиський район, Реплевська сільська рада.
 Новосілки — село, Гродненський район, Сопоцкинська сільська рада.
 Новосілки — село, Гродненський район, Подлабенська сільська рада.
 Новосілки — село, Гродненський район, Квасовська сільська рада.
 Новосілки — село, Гродненський район, Обуховська сільська рада.
 Новосілки — село, Гродненський район, Озерська сільська рада.
 Новосілки — село, Дятловський район, Даниловицька сільська рада.
 Новосілки — село, Дятловський район, Дятловська сільська рада.
 Новосілки — село, Дятловський район, Роготновська сільська рада.
 Новосілки — село, Дятловський район, Рудояворська сільська рада.
 Новосілки — село, Зельвенський район, Каролинська сільська рада.
 Новосілки — село, Ів'євський район, Лелюкинська сільська рада.
 Новосілки — село, Ів'євський район, Моринська сільська рада.
 Новосілки — село, Лідський район, Ваверська сільська рада.
 Новосілки — село, Лідський район, Дубровенська сільська рада.
 Новосілки — село, Мостовський район, Лунненська сільська рада.
 Новосілки — село, Мостовський район, Мостовська сільська рада.
 Новосілки — село, Новогрудський район, Валевська сільська рада.
 Новосілки — село, Новогрудський район, Ладеницька сільська рада.
 Новосілки — село, Новогрудський район, Осташинська сільська рада.
 Новосілки — село, Островецький район, Гервятська сільська рада.
 Новосілки — село, Ошмянський район, Жупранська сільська рада.
 Новосілки — село, Ошмянський район, Каменнологська сільська рада.
 Новосілки — село, Ошмянський район, Новоселковська сільська рада.
 Новосілки — село, Свіслоцький район, Вердомицька сільська рада.
 Новосілки — село, Свіслоцький район, Новодворська сільська рада.
 Новосілки — село, Слонімський район, Василевицька сільська рада.
 Новосілки — село, Слонімський район, Деревновська сільська рада.
 Новосілки — село, Слонімський район, Павловська сільська рада.
 Новосілки — село, Сморгонський район, Войстомська сільська рада.
 Новосілки — село, Щучинський район, Дембровська сільська рада.
 Новосілки — село, Щучинський район, Можейковська сільська рада.
 Новосілки — село, Щучинський район, Щучинська сільська рада.

Мінська область 
 Новосілки — село, Березинський район, Березинська сільська рада.
 Новосілки — село, Борисовський район, Гливинська сільська рада.
 Новосілки — село, Вілейський район, Довгинівська сільська рада.
 Новосілки — село, Вілейський район, Костеневицька сільська рада.
 Новосілки — село, Вілейський район, Рабунська сільська рада.
 Новосілки — село, Вілейський район, Хотеньчицька сільська рада.
 Новосілки — село, Воложинський район, Вишневська сільська рада.
 Новосілки — село, Воложинський район, Яршевицька сільська рада.
 Новосілки — село, Копильський район, Бобовнянська сільська рада.
 Новосілки — село, Копильський район, Братковська сільська рада.
 Новосілки — селище, Копильський район, Бучатинська сільська рада.
 Новосілки — село, Копильський район, Докторовицька сільська рада.
 Новосілки — село, Копильський район, Потейковська сільська рада.
 Новосілки — село, Логойський район, Околовська сільська рада.
 Новосілки — село, Мінський район, Новодворська сільська рада.
 Новосілки — село, Мядельський район, Свірська селищна рада.
 Новосілки — село, Мядельський район, Кривицька сільська рада.
 Новосілки — село, Мядельський район, Старогабська сільська рада.
 Новосілки — село, Пуховицький район, Новоселковська сільська рада.
 Новосілки — село, Слуцький район, Ісернська сільська рада.
 Новосілки — село, Стародорозький район, Горковська сільська рада.
 Новосілки — село, Узденський район, Лошанська сільська рада.

Могильовська область 
 Новосілки — Шкловський район, Городищенська сільська рада

 Новосілки — село, Белиницький район, Головчинська сільська рада.
 Новосілки — село, Белиницький район, Ланьковська сільська рада.
 Новосілки — село, Бобруйський район, Осовська сільська рада.
 Новосілки — село, Дрибинський район, Рясненська сільська рада.
 Новосілки — селище, Краснопільський район, Сидоровська сільська рада.
 Новосілки — село, Могильовський район, Вейнянська сільська рада.
 Новосілки — село, Могильовський район, Вендорожська сільська рада.
 Новосілки — село, Могильовський район, Дашковська сільська рада.
 Новосілки — село, Осиповицький район, Свислоцька сільська рада.
 Новосілки — село, Чауський район, Антоновська сільська рада.
 Новосілки — село, Чауський район, Горбовицька сільська рада.
 Новосілки — село, Шкловський район, Городищенська сільська рада.

Новосілки (Новосюлкі) — село в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Новосілки (Новосюлкі) — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Новосілки (Новосюлкі) — село в гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства

Села:

Брянська область 
 Новосілки — Брянський район, Новосільське сільське поселення

Владимирська область 
 Новосілки — Муромський район, Ковардицьке сільське поселення

Вологодська область 
 Новосілки — Шекснинський район, Любомировське сільське поселення

Воронізька область 
 Новосілки — селище в Новоусманському районі, Хлєбенське сільське поселення

Івановська область 
 Новосілки — Комсомольський район
 Новосілки — Палехський район, Раменське сільське поселення
 Новосілки — Юр'євецький район

Калінінградська область 
 Новосілки — селище в Багратіоновському районі, Гвардійське сільське поселення
 Новосілки — селище в Правдинському районі, Желєзнодорожне міське поселення

Курська область 
 Новосілки — село у Фатезькому районі

Мордовія 
 Новосілки — село в Чамзинському районі

Москва 
 Новосілки — село у складі Москви, Молжаниновський район

Самарська область 
 Новосілки — село в Сизранському районі

Санкт-Петербург 
 Новосілки — територіальна зона в селищіе Левашово
 Новосілки — історичний район в місті Пушкине

Ульяновська область 
 Новосілки — селище в Мелекесському районі

Див. також 
 Новосюлкі
 Нова Вес